Чёрная смерть — название пандемии чумы, прошедшей по Европе в середине XIV века.
 Чёрная смерть (фильм) — фильм 2010 года, режиссёр Кристофер Смит.
 Чёрная смерть — прозвище, которое получила морская пехота СССР от солдат германской армии во время Великой Отечественной войны.
 Чёрная смерть — прозвище, которое получил штурмовик Ил-2 от солдат германской армии во время Великой Отечественной войны.

См.также 
 Black Death